Cautín o Cautén puede referirse a:

 El río Cautín, en el sur de Chile.
 La provincia de Cautín, en la Región de la Araucanía, Chile.
 El Parque Isla Cautín, área verde de Temuco, Chile.
 Isla Cautín, un sector del Parque Isla Cautín de Temuco, Chile.
 El Parque Río Cautín, área verde de Temuco, Chile.
 El Parque Costanera del Cautín, área verde de Temuco, Chile.
 Villa Cautín, barrio de Temuco, Chile.
 Barrio Cautín, de Padre Las Casas, Chile.
 El soldador eléctrico.
 El aillarehue Cautén.